Mexičan, Mexican nebo The Mexican může znamenat:

 Mexičané – obyvatelé Mexika
 Mexičan (film) – v originále The Mexican, film Gora Verbinského z roku 2001
 The Mexican (povídka) – povídka Jacka Londona